Saint-Victor kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Saint-Victor, Allier, departementet Allier i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Victor, Ardèche, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Victor, Cantal, departementet Cantal i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Victor, Dordogne, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Victor-de-Buthon, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Victor-de-Cessieu, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Victor-de-Chrétienville, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Saint-Victor-de-Malcap, departementet Gard i regionen Occitanien, 
 Saint-Victor-de-Morestel, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Victor-d'Épine, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Saint-Victor-des-Oules, departementet Gard i regionen Occitanien, 
 Saint-Victor-en-Marche, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Victor-et-Melvieu, departementet Aveyron i regionen Occitanien, 
 Saint-Victor-l'Abbaye, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Saint-Victor-la-Coste, departementet Gard i regionen Occitanien, 
 Saint-Victor-la-Rivière, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Victor-Malescours, departementet Haute-Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Victor-Montvianeix, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Victor-Rouzaud, departementet Ariège i regionen Occitanien, 
 Saint-Victor-sur-Arlanc, departementet Haute-Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Victor-sur-Avre, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Saint-Victor-sur-Ouche, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Victor-sur-Rhins, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Victor-de-Réno, före detta kommun i departementet Gard i regionen Occitanien,

Kanada 

 Saint-Victor (kommun), Québec, Chaudière-Appalaches, 

Robotskapade Kanadaförgreningar